Натуральне число 1770
 1770 рік до нашої ери
 1770 рік нашої ери